Келиша́д-и-Судерджа́н () — город в центральном Иране, в провинции Исфахан. Входит в состав шахрестана Фелаверджан.

География 
Город находится в юго-западной части Исфахана, в гористой местности восточного Загроса, на правом берегу реки Заянде. Абсолютная высота — 1693 метра над уровнем моря.
Келишад-и-Судерджан расположен на расстоянии приблизительно 10 километров к юго-западу от Исфахана, административного центра провинции и на расстоянии 340 километров к югу от Тегерана, столицы страны. Ближайший гражданский  расположен в городе Исфахан.

Население 
По данным переписи, на 2006 год население составляло 23 203 человека.

Примечания 

Города Исфахана